Змееголо́вки, или змеегла́зки (), — род чешуйчатых семейства настоящих ящериц.

 Описание 
Небольшие стройные ящерицы. Отсутствуют раздельные веки, центральная часть нижнего века прозрачна, как у змей. Многие представители покрыты узорами. Относительно длины тела, длина ног не очень велика.

 Распространение 
Змееголовки распространены от Северной Африки и юго-восточной Европы на западе до Пакистана и центральной Индии на востоке. На территории стран бывшего СССР в встречается стройная змееголовка (Ophisops elegans''), которая распространена в Закавказье (Азербайджане, Армении, восточной Грузии, возможно, существует популяция в российской предгорной Чечне).

Видовой состав 
По данным сайта The Reptile Database, на сентябрь 2020 года в род включают 10 видов:

Примечания

Литература 
 Ананьева Н.Б., Орлов Н.Л., Халиков Р.Г., Даревский И.С., Рябов С.А., Барабанов А.В. «Атлас пресмыкающихся Северной Евразии (таксономическое разнообразие, географическое распространение и природоохранный статус)» Зоологический институт, Санкт-Петербург, 2004, 232 с. 511 илл. 74 библ. 1 табл. ISBN 5-98092-007-2 - стр. 110
 Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР. Учеб. пособие для студентов биол. специальностей пед. институтов, М., Просвещение, 1977 - стр. 233

Ссылки 
 

Настоящие ящерицы